Пашозеро:

 Пашозеро — озеро в Тихвинском районе Ленинградской области, исток Паши.
 Пашозеро — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области, расположенная на берегу Пашозера.
 Пашозеро — озеро в Плесецком районе Архангельской области.